El término jíbaro puede referirse a:
A los jíbaros un grupo indígena de la Amazonia peruana y ecuatoriana.
Al idioma jíbaro hablado por los jíbaros.
A la lenguas jibaroanas habladas por diversos pueblos de Ecuador y Perú.
Jíbaro es un término de uso común en Puerto Rico.